Tullins é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Isère. Estende-se por uma área de 28,79 km².

Demografia

Comunas de Isère